Ежегодно с 1976 года спортивный журнал Guerin Sportivo выбирает лучшего футболиста Италии. Лучшим футболистом может быть любой игрок, выступающий в команде Серии А.

Лауреаты Guerin d'oro

Специальная премия 
В 1987 году была вручена специальная премия, посвящённая 75-й годовщине основания журнала.

См. также 
 Футболист года в Италии

Ссылки 
 Официальный сайт Guerin Sportivo
 Список победителей

Футбольные награды в Италии